Наоми Гроссман (; род. 6 февраля 1975, Денвер, Колорадо, США) — американская актриса, писатель, сценарист и продюсер. Наиболее известна по роли Пеппер в телесериале-антологии канала FX «Американская история ужасов».

Ранние годы 
Наоми Гроссман родилась в Денвере, штат Колорадо, США. В ранние годы она играла в театре, а после учёбы в средней школе в Аргентине училась и окончила Северо-Западный театральный университет.

Карьера 
Гроссман была членом импровизационно-комедийной труппы Groundlings в Лос-Анджелесе. Она хотела выступить в труппе в программе Saturday Night Live, но труппа разорвала с ней контракт. После этого Наоми начала преподавать испанский язык и решила приостановить свою актёрскую карьеру.

В 2012 году она была выбрана на роль Пеппер, микроцефалки и пациентки психиатрической больницы, в сериале «Американская история ужасов: Психбольница», для этой роли она полностью обрила голову. В 2014 году было объявлено, что Гроссман вернётся в сериал в четвёртом сезоне сериала «Американская история ужасов: Фрик-шоу», в той же роли Пеппер, что сделало её одной из первых актрис которые играли одну и ту же роль в двух разных сезонах сериала.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета